Die XII. Asienspiele wurden vom 2. bis 16. Oktober 1994 in Hiroshima, Japan ausgetragen.

Sportarten

Medaillenspiegel 

1994
Multisportveranstaltung 1994
Sportveranstaltung in Hiroshima